Les Granges Brûlées – drugi album Jeana-Michela Jarre’a, wydany w 1973 roku. Muzyka na nim zawarta została napisana z myślą o filmie Jeana Chapota pt. Spalone stodoły ().

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Jeana-Michela Jarre’a
Albumy muzyczne wydane w roku 1973